Egyptiska revolutionen kan syfta på:

 Egyptiska revolutionen 1919 – ledd av Saad Zaghlul and the Wafd Party
 Egyptiska revolutionen 1952 –  ledd av Muhammad Naguib, Gamal Abdel Nasser, ocuh Fria officerare-rörelsen
 Egyptiska revolutionen 2011 – en serie folkprotester som ledde till Hosni Mubaraks avgång